Papež Bonifacij je bilo ime več papežev:

 Papež Bonifacij I. (419–422)
 Papež Bonifacij II. (530–532)
 Papež Bonifacij III. (607)
 Papež Bonifacij IV. (608–615)
 Papež Bonifacij V. (619–625)
 Papež Bonifacij VI. (896)
 Papež Bonifacij VIII. (1295–1303)
 Papež Bonifacij IX. (1389–1404)

Protipapež 

 Protipapež Bonifacij VII. (974, 984–985)